Campionat Mundial de Ral·lis 2003 va començar el 23 de gener amb la 71a edició del Ral·li Monte-Carlo i va finalitzar amb el Gal·les el 6 de novembre. El pilot Petter Solberg va guanyar seguit a un punt al segon lloc per Sébastien Loeb. Per equips, va ser l'any de supremacia de les escuderies Peugeot i Citroën, destacant els tres primers llocs aconseguits per aquest equip a Monte-Carlo.

Referències 

Competicions d'automobilisme del 2003
2003